Le président King Bradley est personnage fictif du manga Fullmetal Alchemist.

Manga 
King Bradley est le chef du pays d'Amestris. 
Il cache sa véritable identité qui est Wrath, l'homonculus ayant la capacité de vieillir. Son tatouage de l'ouroboros se situe sur son œil gauche.

En tant que Führer, King Bradley est une personne agréable et quelque peu loufoque, comme lorsqu'il va rendre visite à Ed à l'hôpital et qu'il s'en va par la fenêtre pour fuir ses gardes du corps.

King Bradley a un fils du nom de Selim qui voue une admiration envers l'alchimiste riquiqui comme il l'appelle, Edward Elric mais, on apprendra plus tard qu'il s'agit en fait de Pride, le premier des homonculus.
Dans le manga, il est victime d'un attentat organisé par les rebelles de Mustang : il est présumé mort.

Cependant, après que le coup d'État de Mustang ait apparemment réussi, il fait un retour fracassant en le signalant sur la radio commune des militaires, en arrivant par la Grande Porte au Quartier Général de Central occupé et en détruisant le tank qui le gardait.
De plus il maitrise facilement Buccanner, Lin/Greed et même le vieux Fu ensemble. Il finira cependant par être transpercé par sa propre épée qu'il avait laissé bloqué dans le corps de Buccanner et que ce dernier utilisa pour le transpercer à travers Fu. Il tombera grièvement blessé dans les Douves et rejoindra le Docteur à la Dent d'Or et Pride pour forcer Mustang à ouvrir la Porte. Cela fait, son rôle est terminé et il reste derrière affronter Scar dans un combat final violent et sanglant. Il finira par être vaincu, aveuglé par le retour du soleil après l'éclipse qui ironiquement l'aveuglera, tel une punition du Dieu auquel il n'a jamais cru. Les deux mains tranchés, il réussira néanmoins à blesser gravement Scar. Il mourra, le sourire aux lèvres, content d'avoir eu la mort de soldat qu'il attendait.

Bradley est surement l'un des personnages les plus complexes et ambiguës du Manga. Élevé dans le seul but d'être Chef d'État et ayant eu sa vie calculée pendant les soixante années précédant la série, il accueille avec une joie non dissimulée l'arrivée des divers « perturbateurs » qui arrivent progressivement. On voit qu'il montre une sympathie authentique pour les sacrifices, auxquels il rend visite. Par exemple, sa visite chez Izumi prend vite un air de colonie de vacances à le voir, lui qui ne quitte que rarement Central. Il apporte une dose d'humour à l'hôpital où est interné Edward en faisant une visite surprise pleine de sous-entendu lorsqu'il dit qu'il a échappé pour une fois à la vigilance de ses gardes du corps. Il est même attachant lorsqu'il dit que la seule chose qu'il ait pu choisir, c'était sa femme, qui elle-même avait raconté quelques tomes avant comment ils s'étaient rencontrés (« C'était un tel goujat que je l'ai giflé »).
Cependant, il reste fidèle à Father, et possède parfois un côté effrayant, notamment de par ses habilités physiques surhumaines qui lui permettent de massacrer Greed et sa bande sans leur laisser la possibilité de lui donner un coup. Il n'hésite pas non plus à utiliser la menace psychologique en prenant Winry et Riza en otage pour s'assurer de la coopération de Mustang et Edward. Il refuse toute concession dans le conflit d'Ishbal et méprise totalement les concepts comme Dieu. C'est dans ces occasions que l'on peut sentir qu'il est en premier lieu Wrath, la Colère.
C'est en tant que tel et humain qu'il a du mal à supporter la tutelle de Father et Pride. Comme la Colère, il est retenu et cela se ressent dans ses combats. Son combat final contre Scar est le résultat de sa propre volonté comme il le dit. Plus de lien, plus rien pour le retenir.
« J'ai vécu ma vie dans les limites des règles que l'on m'a imposé, mais grâce à vous, humains, jusqu'à la fin ce fut une belle vie, une vie qui en valait le coup. »

Anime 

Dans le premier anime, King Bradley est Pride et non pas Wrath, il se fera tuer par Roy Mustang qui, comme il le lui dit, n'en a rien à faire qu'il soit un homonculus puisque tout ce qui l'intéresse c'est de prendre sa place.

Personnage de Fullmetal Alchemist
Personnalité politique de fiction
Dictateur de fiction
Général de fiction
Tueur de masse de fiction
Épéiste de fiction
Borgne de fiction